Бабцеві (Cottidae) — родина демерсальних риб з ряду Скорпеноподібних. Налічує близько 300 видів з 70 родів, здебільш морських, поширених на прибережних мілинах північного і арктичного регіону. Найбільше різноманіття в північній Пацифіці.

Роди 
 Alcichthys Jordan and Starks, 1904
 Andriashevicottus Fedorov, 1990
 Antipodocottus Bolin, 1952
 Archistes Jordan and Gilbert in Jordan and Evermann, 1898
 Argyrocottus Herzenstein, 1892
 Artediellichthys Taranetz, 1941
 Artediellina Taranetz, 1937
 Artedielloides Soldatov, 1922
 Artediellus Jordan, 1885
 Artedius Girard, 1856
 Ascelichthys Jordan and Gilbert, 1880
 Asemichthys Gilbert, 1912
 Astrocottus Bolin, 1936
 Atopocottus Bolin, 1936
 Batrachocottus Berg, 1903
 Bero Jordan and Starks, 1904
 Bolinia Yabe, 1991
 Chitonotus Lockington, 1879
 Clinocottus Gill, 1861
 Cottiusculus Schmidt in Jordan and Starks, 1904
 Cottocomephorus Pellegrin, 1900
 Cottus Linnaeus, 1758
 Daruma Jordan and Starks, 1904
 Enophrys Swainson, 1839
 Furcina Jordan and Starks, 1904
 Gymnocanthus Swainson, 1839
 Hemilepidotus Cuvier, 1829
 Icelinus Jordan, 1885
 Icelus Krøyer, 1845
 Jordania Starks, 1895
 Leiocottus Girard, 1856
 Leocottus Taliev, 1955
 Lepidobero Qin and Jin, 1992
 Leptocottus Girard, 1854
 Megalocottus Gill, 1861
 Melletes Bean, 1880
 Mesocottus Gratzianov, 1907
 Micrenophrys Andriashev, 1954
 Microcottus Schmidt, 1940
 Myoxocephalus Tilesius, 1811
 Ocynectes Jordan and Starks, 1904
 Oligocottus Girard, 1856
 Orthonopias Starks and Mann, 1911
 Paracottus Taliev in Berg, 1949
 Paricelinus Eigenmann and Eigenmann, 1889
 Phallocottus Schultz, 1938
 Phasmatocottus Bolin, 1936
 Porocottus Gill, 1859
 Pseudoblennius Temminck and Schlegel, 1850
 Radulinopsis Soldatov and Lindberg, 1930
 Radulinus Gilbert, 1890
 Rastrinus Jordan and Evermann, 1896
 Ricuzenius Jordan and Starks, 1904
 Ruscarius Jordan and Starks, 1895
 Scorpaenichthys Girard, 1854
 Sigmistes Rutter in Jordan and Evermann, 1898
 Stelgistrum Jordan and Gilbert in Jordan and Evermann, 1898
 Stlegicottus Bolin, 1936
 Stlengis Jordan and Starks, 1904
 Synchirus Bean, 1890
 Taurocottus Soldatov and Pavlenko, 1915
 Taurulus Gratzianov, 1907
 Thyriscus Gilbert and Burke, 1912
 Trachidermus Heckel, 1837
 Trichocottus Soldatov and Pavlenko, 1915
 Triglops Reinhardt, 1830
 Vellitor Jordan and Starks, 1904
 Zesticelus Jordan and Evermann, 1896

Література

Посилання 
 

Скорпеноподібні
Родини риб
Таксони, описані Шарлем Люсьєном Бонапартом